International Syria Support Group
 Invasive Species Specialist Group